Mi Ranchito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mi Ranchito, Baja California, Tecate, 
 Mi Ranchito, Oaxaca, San Agustín de las Juntas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar